Cerina (Čazma), een plaats in de gemeente Čazma in de Kroatische provincie Bjelovar-Bilogora
Cerina (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice